Постоленко Валерій Анатолійович (* 1964) — радянський та український футболіст та футзаліст, півзахисник.
 Постоленко Олександр Миколайович — український комік, актор, учасник комік-трупи «Маски».
 Постоленко Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища